India è il terzo album della band Xandria

Tracce

Collegamenti esterni